Le terme Urgence(s) :

 Dans le domaine hospitalier, les Urgences désignent le service voué à l'accueil des blessés et malades nécessitant une prise en charge ou des soins immédiats (urgence médicale), qu'ils s'y présentent d'eux-mêmes ou qu'ils y soient amenés par des proches ou par les services de secours ;
 En psychologie, une urgence morale ou un impératif moral est une proposition ayant la forme d'un commandement (et notamment d'un commandement de la raison) ;
Aux États-Unis et au Canada, une urgence neige est un plan d'intervention actif lorsqu'une tempête de neige touche gravement une ville, un comté ou un village ;
 Une urgence peut aussi renvoyer à une situation d'urgence, quand la vie, la santé ou les biens des personnes ainsi que l'environnement sont menacés à brève échéance ;
 Urgences, station de radio ou émission de radio créée en direction des sans-abri.

Cinéma et télévision 
 Urgence, film policier français de Gilles Béhat sorti en 1985 ;
 Urgences, film documentaire français de Raymond Depardon sorti en 1988 ;
 Urgences (ER), série télévisée américaine diffusée de 1994 à 2009 ;
 Urgence, série télévisée québécoise diffusée entre 1996 et 1997 ;
 Urgences (Surgery), dix-septième épisode de la saison 2 de Malcolm diffusé en 2001 ;
 Urgence (Precipitate), cinquième épisode de la saison 2 de Dead Zone diffusé en 2003 ;
 Urgence disparitions, série télévisée belge diffusée entre 2008 et 2016.
 #urgence (#whocares), sixième épisode de la saison 3 de Designated Survivor diffusé en 2019.